Adlhart ist der Familienname folgender Personen: